Валлемайо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.

Население составляет 1011 человек (2008 г.), плотность населения составляет 52 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 3040. Телефонный код — 0776.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Фома, празднование 7 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/